Ogoleit ist der Familienname folgender Personen:

 Molly Ogoleit (um 1800–nach 1847), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Molly von Druwanovski
 Wilhelm Ogoleit (1869–1953), deutscher Buchhändler und Sammler von Goethe- und Schillerandenken